Pousghin peut désigner :
 Pousghin, la commune rurale située dans le département de Boudry au Burkina Faso ;
 Pousghin, la commune rurale située dans le département de Loumbila au Burkina Faso ;
 Pousghin, la commune rurale située dans le département de Zam au Burkina Faso.

Homonymie de localités